Эрна́н Фигере́до Алонсо (; 15 мая 1985, Монтевидео, Уругвай) — уругвайский футболист, полузащитник клуба « Ливерпуль» (Монтевидео).

Карьера 

Профессиональную карьеру начал в клубе из родного города — «Белья Висте». В 2009 перешёл в «Ливерпуль» (Монтевидео). В составе «Ливерпуля» принял участие в двух самых престижных турнирах Южной Америки — Южноамериканском кубке (2009) и Кубке Либертадорес (2011).

В 2012 перешёл в минское «Динамо». Первые сезоны вышли для полузащитника удачными. Эрнан быстро вписался в игровую схему команды, стал главной атакующей единицей минчан. В сезоне 2013 Фигередо стал лучшим бомбардиром «Динамо» в чемпионате Белоруссии (10 голов), по итогам сезона получил призы: Лучший игрок по мнению болельщиков, Лучший легионер Чемпионата Беларуси. Забивал как минимум 1 мяч в 7 матчах подряд клубу «Гомель» (все встречи в рамках чемпионата). Всего Фигередо забил 8 мячей гомельчанам. Поразительная голевая серия прервалась в 27 туре чемпионата Белоруссии 2014: «Динамо» победило «Гомель» (2 : 0), однако Эрнан был заменён на 70 минуте так и не забив. Сезон 2014 сложился для полузащитника крайне не удачно. Эрнан на старте сезона потерял место в основном составе и большую часть матчей выходил на замену. За сезон было забито всего 2 мяча (оба «Гомелю»). Выступая за минский клуб, провёл 4 матча на групповом этапе Лиги Европы. 30 ноября стало известно, что Фигередо покидает клуб. Контракт разорван по соглашению сторон. За всё время пребывания в «Динамо» полузащитник провёл 98 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 11 голевых передач.

В начале 2015 года стало известно о переходе Эрнана в «Депортес Толима»

В 2016 году стал игроком уругвайского клуба «Торке».

Достижения 
 «Динамо» (Минск)
 Серебряный призёр чемпионата Беларуси: 2014
 Бронзовый призёр чемпионата Беларуси: 2012, 2013

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК Динамо Минск
 
 

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Белья Виста»
Игроки ФК «Вилья Эспаньола»
Игроки ФК «Ливерпуль» Монтевидео
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Депортес Толима»
Игроки ФК «Монтевидео Сити Торке»